Lander steht für:

 Lander, eine Raumsonde, die auf einem Planeten oder Mond landet
 Lander (Meeresforschung), ein unbemanntes Forschungsgerät

Lander ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Lander (Venezuela), Bezirk im Bundesstaat Miranda
 Lander (Wyoming), Verwaltungssitz des Fremont County
 Lander County, Nevada
 Alternativname für den Fluss Ander in Frankreich, siehe Ander (Fluss)
 Lander (Groß Nordende), Ortsteil von Groß Nordende in Schleswig-Holstein, Deutschland

Lander ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Lander (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler
 Bernard Lander (1915–2010), US-amerikanischer Rabbiner und Hochschulgründer (Touro College)
 David Lander (1947–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 Dennis Lander (* 1993), deutscher Politiker (Linke)
 Edgardo Lander (* 1942), venezolanischer Soziologe
 Eric Lander (* 1957), US-amerikanischer Mathematiker und Biologe
 Gustav Lander (1862–1951), siebenbürgischer evangelischer Pfarrer, Imker und Schriftsteller
 Harald Lander (eigentlich Alfred Bernhardt Stevnsborg; 1905–1971), dänischer Tänzer und Choreograph
 Helen Lander (* 1986), walisische Fußballspielerin, siehe Helen Ward (Fußballspielerin)
 Helmut Lander (1924–2013), deutscher Bildhauer
 Hilda-Maria Lander (1934–2018), deutsche Hochschullehrerin und Tanzpädagogin
 James J. Lander (1914–1996), US-amerikanischer Physiker
 James Lander (* 1952), US-amerikanischer Historiker, Klassischer Philologe und Archäologe
 Jeannette Lander (auch Jeannette Seyppel; 1931–2017), deutsche Schriftstellerin
 John Lander (1806–1839), britischer Afrikaforscher
 John Lander (Ruderer) (1907–1941), britischer Ruderer
 Lars Lander (* 1943), dänischer Radrennfahrer
 Lea Lander (* 1936), deutsche Schauspielerin
 Leena Lander (* 1955), finnische Schriftstellerin
 Mario Villarroel Lander (* 1947), venezolanischer Rechtswissenschaftler
 Mercedes Lander (* 1984), kanadische Sängerin, siehe Kittie
 Morgan Lander (* 1982), kanadische Sängerin und Gitarristin, siehe Kittie
 Olga Alexandrowna Lander (1909–1996), sowjetische Fotografin
 Richard Lander (1804–1834), britischer Afrikaforscher
 Sebastian Lander (* 1991), dänischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Siegfried Lander von Spanheim († 1424), Landmeister in Livland
 Thomas Lander (* 1957), deutscher Fußballspieler
 William Lander (1817–1868), US-amerikanischer Jurist und konföderierter Politiker

Siehe auch: